Сијете Аројос има више значења:

 Сијете Аројос (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијете Аројос, Ел Ампаро (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијете Аројос (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику